

India 
 Baroda – antica denominazione di Vadodara, città del Gujarat
 Baroda – antico stato dell'India

Stati Uniti d'America 
 Baroda – villaggio della Contea di Berrien, Michigan
 Baroda – township della Contea di Berrien, Michigan

Sudafrica 
 Baroda – città della Municipalità locale di Inxuba Yethemba